A Wikiversidade em japonês é a versão em japonês do projeto wiki, Wikiversidade. É a menor dentre as 10 independentes de domínio. Possui 1 163 páginas e dentre elas, 86 são consideradas "boas", 4 119 edições, 4 administradores, 736 usuários e 2 imagens em 26 de abril de 2009.

Ligações externas 
 Página principal da Wikiversidade em japonês

Wikiversidade